Anoreksija
Anorexia Nervosa (sastav), francuski simfonijski black metal-sastav